Натуральне число 330
 330 рік до нашої ери
 330 рік нашої ери